

Patronyme 

 Ben Rowen (1988-), joueur américain de base-ball.
 Michelle Rowen (1971-), romancière canadienne.

Prénom 
 
Patronyme anglais
Homonymie de prénom
Prénom anglais
Prénom masculin